Кубок Швеції з футболу 2014–2015 — 59-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швеції. Титул всьоме здобув ІФК Гетеборг.

Календар

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 серпня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 серпня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 вересня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 вересня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 вересня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 вересня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 вересня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 жовтня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 листопада 2014

|}

Груповий раунд

1 група 

 

Результати

2 група 

 

Результати

3 група 

 

Результати

4 група 

 

Результати

5 група 

 

Результати

6 група 

 

Результати

7 група 

 

Результати

8 група 

 

Результати

Чвертьфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 березня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 березня 2015

|}

Півфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 березня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 березня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швеції на soccerway 

2014-2015
Швеція
Швеція
2014 у шведському спорті
2015 у шведському спорті